A Taça dos Campeões Europeus 1979–80 foi a vigésima quinta edição da Taça dos Campeões Europeus. O torneio foi vencido pelo campeão Nottingham Forest na final contra o Hamburgo. O gol da vitória foi marcado por John Robertson. O Forest tornou-se o único time a vencer a Taça dos Campeões Europeus mais vezes do que a Primeira Divisão nacional, um recorde que ainda permanece.

Fase preliminar

Primeira fase 

|}

Esquema 
{{Torneio 32 equipas ida volta 2|RD1=Primeira Fase|RD2=Segunda Fase|RD3=Quartos-de-final|RD4=Meias-finais|RD5=Final|time-width=130|golsi-width=25|golsv-width=25|RD1-time01= Nottingham Forest|RD1-gols01-1=2|RD1-gols01-2=1|RD1-gols01-agg=3|RD1-time02= Östers IF|RD1-gols02-1=0|RD1-gols02-2=1|RD1-gols02-agg=1|RD1-time03= Argeș Pitești|RD1-gols03-1=3|RD1-gols03-2=0|RD1-gols03-agg=3|RD1-time04= AEK Atenas|RD1-gols04-1=0|RD1-gols04-2=2|RD1-gols04-agg=2|RD1-time05= Dynamo Berlin|RD1-gols05-1=4|RD1-gols05-2=0|RD1-gols05-agg=4|RD1-time06= Ruch Chorzów|RD1-gols06-1=1|RD1-gols06-2=0|RD1-gols06-agg=1|RD1-time07= Servette|RD1-gols07-1=3|RD1-gols07-2=1|RD1-gols07-agg=4|RD1-time08= KSK Beveren|RD1-gols08-1=1|RD1-gols08-2=1|RD1-gols08-agg=2|RD1-time09= Újpesti Dózsa|RD1-gols09-1=3|RD1-gols09-2=0|RD1-gols09-agg=3|RD1-time10= Dukla Praga|RD1-gols10-1=2|RD1-gols10-2=2|RD1-gols10-agg=4|RD1-time11= IK Start|RD1-gols11-1=1|RD1-gols11-2=0|RD1-gols11-agg=1|RD1-time12= RC Estrasburgo|RD1-gols12-1=2|RD1-gols12-2=4|RD1-gols12-agg=6|RD1-time13= HJK Helsinki|RD1-gols13-1=1|RD1-gols13-2=1|RD1-gols13-agg=2|RD1-time14= Ajax|RD1-gols14-1=8|RD1-gols14-2=8|RD1-gols14-agg=16|RD1-time15= RB Differdange|RD1-gols15-1=2|RD1-gols15-2=1|RD1-gols15-agg=3|RD1-time16= Omonia Nicosia|RD1-gols16-1=1|RD1-gols16-2=6|RD1-gols16-agg=7|RD1-time17= Partizani Tirana|RD1-gols17-1=1|RD1-gols17-2=1|RD1-gols17-agg=2|RD1-time18= Celtic Glasgow|RD1-gols18-1=0|RD1-gols18-2=4|RD1-gols18-agg=4|RD1-time19= Dundalk|RD1-gols19-1=2|RD1-gols19-2=0|RD1-gols19-agg=2|RD1-time20= Hibernians FC|RD1-gols20-1=0|RD1-gols20-2=1|RD1-gols20-agg=1|RD1-time21= FC Porto|RD1-gols21-1=0|RD1-gols21-2=1|RD1-gols21-agg=1|RD1-time22= AC Milan|RD1-gols22-1=0|RD1-gols22-2=0|RD1-gols22-agg=0|RD1-time23= Levski Sofia|RD1-gols23-1=0|RD1-gols23-2=0|RD1-gols23-agg=0|RD1-time24= Real Madrid|RD1-gols24-1=1|RD1-gols24-2=2|RD1-gols24-agg=3|RD1-time25= Valur|RD1-gols25-1=0|RD1-gols25-2=1|RD1-gols25-agg=1|RD1-time26= Hamburger SV|RD1-gols26-1=3|RD1-gols26-2=2|RD1-gols26-agg=5|RD1-time27= Liverpool|RD1-gols27-1=2|RD1-gols27-2=0|RD1-gols27-agg=2|RD1-time28= Dinamo Tbilisi|RD1-gols28-1=1|RD1-gols28-2=3|RD1-gols28-agg=4|RD1-time29= Vejle BK|RD1-gols29-1=3|RD1-gols29-2=1|RD1-gols29-agg=4|RD1-time30= Áustria Viena|RD1-gols30-1=2|RD1-gols30-2=1|RD1-gols30-agg=3|RD1-time31= Hajduk Split|RD1-gols31-1=1|RD1-gols31-2=1|RD1-gols31-agg=2|RD1-time32= Trabzonspor|RD1-gols32-1=0|RD1-gols32-2=0|RD1-gols32-agg=0|RD2-time01= Nottingham Forest|RD2-gols01-1=2|RD2-gols01-2=2|RD2-gols01-agg=4|RD2-time02= Argeș Pitești|RD2-gols02-1=0|RD2-gols02-2=1|RD2-gols02-agg=1|RD2-time03= Dynamo Berlin|RD2-gols03-1=2|RD2-gols03-2=2|RD2-gols03-agg=4|RD2-time04= Servette|RD2-gols04-1=1|RD2-gols04-2=2|RD2-gols04-agg=3|RD2-time05= Dukla Praga|RD2-gols05-1=1|RD2-gols05-2=0|RD2-gols05-agg=1|RD2-time06= RC Estrasburgo  (a.p.) |RD2-gols06-1=0|RD2-gols06-2=2|RD2-gols06-agg=2|RD2-time07= Ajax|RD2-gols07-1=10|RD2-gols07-2=0|RD2-gols07-agg=10|RD2-time08= Omonia Nicosia|RD2-gols08-1=0|RD2-gols08-2=4|RD2-gols08-agg=4|RD2-time09= Celtic Glasgow|RD2-gols09-1=3|RD2-gols09-2=0|RD2-gols09-agg=3|RD2-time10= Dundalk|RD2-gols10-1=2|RD2-gols10-2=0|RD2-gols10-agg=2|RD2-time11= FC Porto|RD2-gols11-1=2|RD2-gols11-2=0|RD2-gols11-agg=2|RD2-time12= Real Madrid  (gf) |RD2-gols12-1=1|RD2-gols12-2=1|RD2-gols12-agg=2|RD2-time13= Hamburger SV|RD2-gols13-1=3|RD2-gols13-2=3|RD2-gols13-agg=6|RD2-time14= Dinamo Tbilisi|RD2-gols14-1=1|RD2-gols14-2=2|RD2-gols14-agg=3|RD2-time15= Vejle BK|RD2-gols15-1=0|RD2-gols15-2=2|RD2-gols15-agg=2|RD2-time16= Hajduk Split|RD2-gols16-1=3|RD2-gols16-2=1|RD2-gols16-agg=4|RD3-time01= Nottingham Forest|RD3-gols01-1=0|RD3-gols01-2=3|RD3-gols01-agg=3|RD3-time02= Dynamo Berlin|RD3-gols02-1=1|RD3-gols02-2=1|RD3-gols02-agg=2|RD3-time03= RC Estrasburgo|RD3-gols03-1=0|RD3-gols03-2=0|RD3-gols03-agg=0|RD3-time04= Ajax|RD3-gols04-1=0|RD3-gols04-2=4|RD3-gols04-agg=4|RD3-time05= Celtic Glasgow|RD3-gols05-1=2|RD3-gols05-2=0|RD3-gols05-agg=2|RD3-time06= Real Madrid|RD3-gols06-1=0|RD3-gols06-2=3|RD3-gols06-agg=3|RD3-time07= Hamburger SV  (gf) |RD3-gols07-1=1|RD3-gols07-2=2|RD3-gols07-agg=3|RD3-time08= Hajduk Split|RD3-gols08-1=0|RD3-gols08-2=3|RD3-gols08-agg=3|RD4-time01= Nottingham Forest|RD4-gols01-1=2|RD4-gols01-2=0|RD4-gols01-agg=2|RD4-time02= Ajax|RD4-gols02-1=0|RD4-gols02-2=1|RD4-gols02-agg=1|RD4-time03= Real Madrid|RD4-gols03-1=2|RD4-gols03-2=1|RD4-gols03-agg=3|RD4-time04= Hamburger SV|RD4-gols04-1=0|RD4-gols04-2=5|RD4-gols04-agg=5|RD5-time01= Nottingham Forest|RD5-gols01=1|RD5-time02= Hamburger SV|RD5-gols02=0'}}

 Segunda fase 

|}

¹ Real Madrid venceu no número de gols fora de casa.

 Quartas de final 

|}

¹ Hamburgo venceu no número de gols fora de casa.

 Ida 

 Volta Nottingham Forest ganhou por 3–2 no agregado.Ajax ganhou por 1–0 no agregado.Real Madrid ganhou por 3–2 no agregado.Hamburg 3–3 Hajduk Split no agregado. Hamburgo ganhou pelos gols fora. Semifinal 

|}

 Jogos de Ida 

 Jogos de Volta Nottingham Forest ganhou por 2–1 no agregado.Hamburg ganhou por 5–3 no agregado.''

Final

Premiação

Artilheiros

Ligações externas 

 

1979–80
1979 no futebol
1980 no futebol